Deaton ist der Familienname folgender Personen:

 Angus Deaton (* 1945), britischer Ökonom
 Brady J. Deaton, US-amerikanischer Pädagoge und Hochschullehrer
 Charles Deaton (1921–1996), US-amerikanischer Architekt
 Nicola Deaton (* 1976), englische Tischtennisspielerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Deaton Cabin, in Bella Vista, Arkansas, ID-Nr. 87002348
 Deaton Sculptured House, in Golden, Connecticut, ID-Nr. 02000385